Silda ist der Name von: 

 Silda (Vågsøy), eine Insel in der Provinz Sogn og Fjordane, Norwegen
 Silda (Loppa), eine Insel in der Provinz Finnmark, Norwegen
 Silda (Pashchim Medinipur), ein Dorf in Westbengalen, Indien